Benidickson est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
Agnes Benidickson (1920-2007), chancelière universitaire canadienne 
William Moore Benidickson (1911-1985), homme politique canadien de l’Ontario

Homonymie de patronyme